Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Housatonic''' :

 L' est un sloop de guerre ;
 L' est un navire utilisé par l'US Navy entre 1918 et 1919 ;
 L' est un navire citerne acquis par l'US Navy en 1942, et désarmé en 1946.

Housatonic